Venus poate avea următoarele sensuri:
 Venus (planetă)
 Venus (zeiță)
 Venus, Constanța
 Venus, Stadion
 Figurine Venus

Vezi și 
 Muntele lui Venus